Chol puede referirse a:

  Chol, una localidad de Palaos; 
  Choles, una etnia originaria de México; o
  Idioma chol, lengua mayense.